Петковци — многозначный топоним:

Болгария 
 Петковци — село в Великотырновской области;
 Петковци — село в Габровской области.

Босния и Герцеговина 
 Петковци — село в Республике Сербской, в общине Зворник